Терентий Васильевич Аммосов (1912—1988) — советский художник декоративно-прикладного искусства, косторез. Член СХ СССР (1948). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1976). Народный художник Якутской АССР (1952). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958). Народный художник РСФСР (1962).

Биография 
Родился 2 апреля 1912 года в Дюпсюнском улусе.

С 1938 года после прохождения обучения по работе с бивнем мамонта начал свою творческую деятельность в качестве резчика.

В 1943 году призван в ряды РККА и направлен в действующую армию, участник Великой Отечественной войны в составе 1011-го стрелкового полка 202-й стрелковой дивизии. В 1985 году за участие в войне был награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени.

С 1945 года после окончания войны продолжил свою творческую деятельность.
С 1957 года Т. В. Аммосов был постоянным участником республиканских и всесоюзных художественных выставок: 1957 год — республиканская художественная выставка Якутской АССР и межобластная выставка народного творчества Якутской АССР, проходившие в Москве, 1963 год — выставка изобразительного искусства Якутской АССР в Москве, 1968 год — выставка «Художники Якутии. Графика, резьба по кости», 1972 год — выставка, посвящённая 50-летию образования Якутской АССР «Художники Якутии», проходивших в Ленинграде и Уфе, 1964, 1967, 1969, 1974 годы — выставки «Советский Дальний Восток», проходившие в Хабаровске, Владивостоке и Улан-Удэ, 1971 год — выставка произведения художников РСФСР в Москве, 1965, 1967 и в 1976 год — всесоюзная выставка «Советская Россия».

Основные работы Т. В. Аммосова: 1950 год — композиция «Олонхосут», 1958 год — скульптурные группы «Нюргун Боотур» и «Сорук Боллур», 1967 год — «Любовь в тундре», 1976 год — «Настольный прибор», 1977 год — «Сенокосчики», 1982 год — «Проводы отряда». Наиболее значимые работы Т. В. Аммосова находятся в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия), в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО», в выставочных комплексах Художественного фонда России.

С 1948 года Т. В. Аммосов являлся членом Союза художников СССР.

В 1958 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Т. В. Аммосову было присвоено почётное звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, в 1962 году — Народный художник РСФСР.

В 1976 году «за создание высокохудожественных произведений народного искусства из кости (скульптура и гравировка)» Т. В. Аммосов был удостоен Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.

Умер 4 сентября 1988 года в Якутске.

Награды 

 Орден Отечественной войны 2-й степени (6.04.1985)

Звания 
 Народный художник РСФСР (1962 — «за большие заслуги в области искусства»)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958)
 Народный художник Якутской АССР (1952)

Премии 
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1976 — «за создание высокохудожественных произведений народного искусства из кости (скульптура и гравировка)»)

Примечания

Литература 
 Терентий Аммосов: к 100-летию со дня рождения / А. Л. Габышева ; Нац. худож. музей Респ. Саха (Якутия). — Якутск : Бичик, 2013 г. — 120 с. — ISBN 978-5-7696-3740-7

Художники по алфавиту
Художники СССР
Члены Союза художников СССР